Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Adair () :
 le comté d'Adair, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté d'Adair, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté d'Adair, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté d'Adair, situé dans l'État de l'Oklahoma.